Wanting peut faire référence à :
 Wanting Qu, pianiste et chanteuse sino-canadienne
 Wanting, roman de l'écrivain australien Richard Flanagan

Voir aussi 
 Want